Diese Liste enthält den Ewigen Medaillenspiegel aller Paralympischen Sommerspiele.

Ewiger Medaillenspiegel

Teilnehmerstaaten ohne Medaille

Anmerkungen

Weblinks 
 Übersicht über alle Paralympischen Sommerspiele

Ewiger Medaillenspiegel
Medaillenspiegel der Paralympics
Paralympics, Sommer